Gasterosteus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Gasterosteus ingår i familjen spiggfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spiggfiskar
Gasterosteus